Ravine Blanche steht für:

 Ravine Blanche (Dominica), Fluss an der Südküste von Dominica
 Ravine Blanche (Haiti), Fluss in Haiti
 Ravine Blanche (Indischer Ozean), Fluss in Réunion
 Ravine Blanche (Quartier), Verwaltungseinheit in Réunion, benannt nach dem Fluss